KFC Lommel SK was een Belgische voetbalclub uit Lommel, die bestond van 1932 tot 2002. De club was bij de KBVB aangesloten en kreeg stamnummer 1986, en de ploeg speelde met groen-witte kleuren in het Stedelijk Sportstadion. De club speelde vanaf de jaren 90 twee periodes in de hoogste Belgische voetbalklasse, namelijk van 1992 tot 2000, en van 2001 tot 2003. In 2003 ging de ploeg in vereffening, en trok de ploeg zich terug. KVV Overpelt Fabriek en Lommel fusioneerden tot Koninklijke United Overpelt Lommel, meestal KVSK United Overpelt-Lommel genoemd. De fusieclub nam het stamnummer 2554 van Overpelt over (het stamnummer van Lommel bestond immers niet meer door het faillissement), maar ging spelen in het stadion van Lommel. Sinds 2017 heet ook de fusieclub Lommel Sk. Sinds 14 juli 2022 gaat de club terug verder met het originele stamnummer 1986

Geschiedenis
De club Lommelsche V.V. start in 1926 de competitie bij de KBVB en krijgt het stamnummer 777.Na zes seizoenen starten ze in het zevende seizoen met een forfait. Men wou liever bij de Vlaamsche Voetbalbond spelen en starten aldaar als zijnde Lommelsche SK omdat Lommelsche V.V. nog aangesloten was bij de andere bond.Uiteindelijk gaven ze daar constant forfait en werden op 15 november 1932 geschrapt.Seizoen erna echter besluiten ze toch terug naar de Belgische Voetbalbond te gaan in 1933 en werd Lommelsche SK lid van de voetbalbond, en ontving men stamnummer 1986.Strijdlust Lommel stopte zijn activiteiten op dat moment en van deze ploeg kwamen de spelers over naar Lommel SK. In 1947 werd de spelling van de clubnaam gewijzigd naar Lommelse S.K., en naar K.F.C. Lommel S.K. in 1986. De club speelde de eerste decennia van zijn bestaan wat afwisselend in de Nationale Bevorderingsreeksen (eerst het derde (1947-1952), later het vierde nationaal niveau) (1952-1954) of in de hogere provinciale reeksen (1954-1955 & 1958-1959).

Vanaf het einde van de jaren zeventig werkte de ploeg zich definitief op in de competitiehiërarchie. In 1978 werkte de ploeg zich definitief op uit Eerste Provinciale, drie seizoen later, in 1980/81, won de ploeg zijn reeks in Vierde Klasse. Na zes seizoenen in Derde Klasse won Lommel in 1987 zijn reeks, en promoveerde naar Tweede Klasse. In 1992 won de club deze reeks en ging het voor het eerst van start in de Eerste Klasse. De ploeg speelde daar acht seizoenen tot de degradatie in 2000, in 1997 en 1998 speelde de ploeg zelfs Intertotovoetbal. Na z'n degradatie won Lommel in 2000/01 echter direct weer de Tweede Klasse, en kon zo terug naar Eerste. Bovendien haalden ze dat jaar ook de finale van de Beker van België, maar verloren deze met 1-0 van Westerlo.

In 2002/03 raakte Lommel echter in de problemen, en de club trok zich terug uit de competitie. Na 26 speeldagen stond de ploeg op een voorlaatste plaats, met 24 punten (7 zeges, 2 gelijke spelen, 16 nederlagen, 28 doelpunten voor en 48 tegen). Uiteindelijk besliste de KBVB na 31 speeldagen alle resultaten van Lommel uit het voorbije seizoen te schrappen, en Lommel werd niet meer in de stand opgenomen.

Uiteindelijk fuseerde in 2003 Lommel met het naburige KVV Overpelt Fabriek (stamnummer 2554). Het stamnummer van Lommel verdween, en de club ging op in de nieuwe fusieclub KVSK United Overpelt-Lommel. De fusieclub besliste om in het stadion van Lommel te spelen. De nieuwe fusieclub startte het volgende seizoen in Derde Klasse.

Bekende spelers
zie Lijst van spelers van Lommel SK voor de volledige lijst.

Erelijst
Beker van België
 finalist (1): 2001

Nissan Cup
 winnaar (1): 1998

Resultaten

Lommel in Europa
 R = ronde
 Groep = groepsfase
 PUC = punten UEFA coëfficiënten

Uitslagen vanuit gezichtspunt Lommel SK

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 0.0'''

Trainers

 1993-1994 : Jos Heyligen
 1994-1995 : Jos Heyligen, Vic Hermans
 1995-1996 : Vic Hermans, Jos Daerden
 1996-1997 : Walter Meeuws
 1997-1998 : Walter Meeuws
 1998-1999 : Lei Clijsters, Jos Daerden
 1999-2000 : Jos Daerden, Harm van Veldhoven
 2000-2001 : Harm van Veldhoven
 2001-2002 : Harm van Veldhoven
 2002-2003 : Harm van Veldhoven, Jos Heyligen

Zie ook
 Lommel United

Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sport in Lommel
Sportvereniging in Limburg (België)